– japońska skoczkini narciarska, reprezentantka Tokai University.

Ukończyła Hanawa High School, mieszka w Sapporo na wyspie Hokkaido.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 8 marca 2008 roku w Zaō podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki na odległość odpowiednio 60,0 i 57,5 metra na skoczni normalnej.

2 lutego 2013 roku zdobyła pierwsze punkty w konkursie Pucharu Świata kobiet. W Sapporo zajęła 30. miejsce, po skoku na odległość 80 m. Tydzień później w konkursie w Zaō zajęła ostatnie, 33. miejsce, po skoku na odległość 75 m.

W maju 2021 r. zakończyła karierę.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1992
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015